Бо́улт — фамилия.

Известные носители 
 Боулт, Адриан (, 1889—1983) — английский дирижёр, автобиограф.
 Боулт, Джон Эллис (; род. 1943) — американский славист, искусствовед, куратор.